Hermanville ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Hermanville (Seine-Maritime), eine Gemeinde in der Normandie

mit Namenszusatz:
 Hermanville-sur-Mer, eine Gemeinde in der Normandie

in den Vereinigten Staaten:
 Hermanville (Maryland)
 Hermanville (Mississippi)
 Hermanville (Ohio)